Molekulska formula -{C17H20N4O2}- se može odnositi na:

 Azidomorfin
 Propamidin